Юлиус Кюн:
 Кюн, Юлиус (агроном) (1825—1910) — немецкий агроном, профессор.
 Кюн, Юлиус (гандболист) (род. 1993) — немецкий гандболист.